Au moins quatre galeries d'art dans le monde portent le nom de National Portrait Gallery :

National Portrait Gallery (Australie)
National Portrait Gallery (Royaume-Uni)
National Portrait Gallery (États-Unis)
Scottish National Portrait Gallery